Herting ist der Name von

 Georg Herting (1872–1951), deutscher Bildhauer
 Gottlieb Herting (1856–1919), deutscher Mathematiker
 Mike Herting (* 1954), deutscher Jazz-Pianist, Bandleader und Arrangeur

Siehe auch:
 Härting
 Hertin
 Hertingen